IL Kvernbit é um clube de futebol da Noruega. Sua sede fica em Frekhaug.
O nome do clube muito provavelmente tem inspiração nas sagas viquingues, na qual "Kvernbit" era a espada de Haakon, um dos Reis cristãos da Noruega, que venceu e morreu na Batalha de Fitjar empunhando a mesma.

Kvernbit
Clubes de futebol fundados em 1930